Simonne Mathieu ha battuto in finale Jadwiga Jędrzejowska 6–3 8–6.

Teste di serie
 Simonne Mathieu (campionessa)
 Sarah Fabyan (quarti di finale)
 Jadwiga Jędrzejowska (finalista)
 Mary Hardwick (quarti di finale)
 Madzy Rollin-Couquerque (primo turno)
 Arlette Halff (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

 

Internazionali di Francia 1939